Desa Selokaton kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Selokaton (administrativ by i Indonesien, lat -7,50, long 110,82), Jawa Tengah, 
 Desa Selokaton (administrativ by i Indonesien, lat -7,09, long 110,02), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar